Miguel III puede hacer referencia a:

 Miguel III, emperador bizantino, 842–867.
 Miguel III de Alejandría, Papa copto de Alejandría, 880–907.
 Miguel III de Constantinopla, patriarca de Constantinopla, 1170–1178.
 Miguel III de Duklja, príncipe de Duklja, 1170-1186.